Le signe - peut désigner :
 le signe moins ;
 un trait d'union.

Voir aussi 
 Tiret